Fernando Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Fernando Rodríguez Gómez (1867–1940), Künstlername Fernando el de Triana, spanischer  Schriftsteller, Buchhändler, Flamenco-Sänger und Flamenco-Gitarrist.
 Fernando Alessandri Rodríguez (1897–1982), chilenischer Politiker, siehe Fernando Alessandri
 Fernando Rodríguez (Fußballspieler, I), uruguayischer Fußballspieler 
 Fernando Rodríguez (Schwimmer) (* 1963), peruanischer Schwimmer 
 Fernando Rodríguez (Fußballspieler, 1974) (* 1974), uruguayischer Fußballspieler 
 Fernando Rodríguez (Fußballspieler, 1976) (* 1976), argentinischer Fußballspieler 
 Fernando Rodríguez (Fußballspieler, 1983) (* 1983), uruguayischer Fußballspieler
 Fernando Rodríguez (Fußballspieler, 1987) (* 1987), spanischer Fußballspieler 
 Fernando Rodriguez (Baseballspieler) (* 1984), US-amerikanischer Baseballspieler
 Fernando Ismael Rodríguez Morales (* 1986), paraguayischer Fußballspieler